Spohr ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Spohr († 1882), deutsche Theaterschauspielerin
 Carsten Spohr (* 1966), Vorstandsvorsitzender der Deutsche Lufthansa AG
 Dietburg Spohr (* um 1950), deutsche Sängerin, Leiterin des Ensemble Belcanto
 Dominik Spohr (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Dorette Spohr (1781–1834), deutsche Harfenistin

 Eduardo Spohr (* 1976), brasilianischer Journalist und Schriftsteller
 Elisabeth Spohr (1887–?), deutsche Pädagogin und Politikerin (DNVP)
 Ferdinand Spohr (1792–1831), deutscher Violinist und Kammermusiker
 Friedrich Spohr (1830–1896), sächsischer Militärmusiker
 Georg Spohr (* 1951), deutscher Ruderer
 Hanna Breidinger-Spohr (1922–2000), deutsche Malerin und Holzschnitt-Künstlerin
 Joseph Spohr (1905–1979), Vorstand der Duisburg-Ruhrorter Häfen AG
 Julia Spohr ( 1981), deutsche Historikerin 
 Julian Spohr, deutscher American-Football-Spieler
 Kristina Spohr (* 1973), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Louis Spohr (auch Ludwig Spohr; 1784–1859), deutscher Komponist
 Malte Spohr (* 1958), deutscher Künstler
 Mathias Spohr (* 1960), österreichischer Theaterwissenschaftler
 Max Spohr (1850–1905), deutscher Buchhändler und Verleger
 Peter Spohr (1828–1921), preußischer Oberst und Buchautor
 Wilhelm Spohr (1868–1959), deutscher Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer

Siehe auch:
 Spoor
 Spor